

Cinema 
I cancelli del cielo (Heaven's Gate) – film del 1980 diretto da Michael Cimino

Musica 
Heaven's Gate – gruppo musicale
Heaven's Gate – album degli UFO del 1995
Heaven's Gate – album dei Keldian del 2007

Religione 
Heaven's Gate – gruppo religioso UFO